O sobrenome De Jong pode referir-se às seguintes pessoas:
Jerry de Jong, futebolista
Jill de Jong, modelo 
Nigel de Jong, futebolista  
Xenia Stad-de Jong, atleta
Frenkie de Jong, futebolista

Jong, De